Поль Дюмон Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый с формулировкой «Индивидуальность года» («Personality of the Year»). Премия уникальна тем, что может быть вручена любому человеку, связанному с лигой, включая игроков и персонал.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека